Општинско вијеће је назив за представнички или извршни орган у општини.

У Србији, општинско вијеће је орган који усклађује остваривање функција предсједника општине и скупштине општине, али и врши контролно-надзорну функцију над радом општинске управе. Предсједник општине је предсједник општинског вијећа, а замјеник предсједника општине је његов члан по функцији. Остале чланове бира скупштина општине на предлог предсједника општине, на период од четири године. У градовима, формирају се градска вијећа са истом надлежношћу, под предсједништвом градоначелника.

У Хрватској и Федерацији Босне и Херцеговине, општинска вијећа су представнички органи. Састоје се од вијећника који се бирају непосредно на локалним изборима, а надлежности су им сличне као код скупштина општина у Србији и Републици Српској.

Општина